4 kanały wodne w Polsce:
 Kanał Miejski – kanał, dopływ Starej Stobrawy
 Kanał Miejski – kanał, dopływ Starej Odry, we Wrocławiu
 Kanał Miejski – kanał, dopływ rzeki Elbląg, w mieście Elbląg
 Kanał Miejski – kanał, dopływ Moszczenicy, w Sławnie